Nombre que reciben diversas advocaciones marianas del catolicismo de la Virgen María, más concretamente, estas advocaciones homónimas son patronas de las siguientes localidades españolas:
 Albacete: Virgen de los Llanos
 El Algar (Murcia)
 Carchuna (Granada)
 La Roda de Andalucía (Sevilla)
 Hontoba (Guadalajara)
 Santa María de los Llanos (Cuenca)
 Entrambasaguas (Cantabria)

Llanos
Advocaciones marianas de la Región de Murcia